Tropez peut désigner :

Personnalités 
 Tropez de Pise, ou Saint Tropez de Pise (disparu le  68), un des premiers martyrs
 Pierre Marie de Suffren de Saint-Tropez

Littérature 
 Coucher de soleil à Saint-Tropez, roman écrit par Danielle Steel

Toponymie 
 Saint-Tropez, chef-lieu du canton de Saint-Tropez
 Presqu'île de Saint-Tropez, avancée du massif des Maures dans la mer Méditerranée
 Canton de Saint-Tropez, division administrative française située dans le département du Var, en France
 Phare de Saint-Tropez, situé sur la jetée du port de Saint-Tropez
 Citadelle de Saint-Tropez, citadelle « pré- Vauban » du début du  contenant le musée d'histoire maritime de Saint-Tropez
 Aéroport de La Môle - Saint-Tropez, aéroport français situé sur la commune de La Môle
 Golfe de Saint-Tropez, golfe de la mer Méditerranée qui se situe dans le Var en France
 Cimetière marin de Saint-Tropez, cimetière marin situé à Saint-Tropez
 Aire urbaine de Saint-Tropez, aire urbaine française centrée sur la ville de Saint-Tropez
 La Madrague (Saint-Tropez), célèbre propriété acquise par Brigitte Bardot en 1958 à Saint-Tropez
 Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Saint-Tropez, église de style baroque du  dédiée à Notre-Dame de l'Assomption
 Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, communauté de communes françaises

Filmographie 
 Saint-Tropez, devoir de vacances, court métrage de Paul Paviot réalisé en 1952 
 Le Gendarme de Saint-Tropez, film français réalisé par Jean Girault, sorti en 1960
 Saint-Tropez Blues, film français réalisé par Marcel Moussy et sorti en 1961
 Les Branchés à Saint-Tropez, film français de Max Pécas, sorti en 1983
 Un été à Saint-Tropez, film franco-allemand, de David Hamilton, sorti en 1983
 Le Facteur de Saint-Tropez, comédie française réalisée par Richard Balducci en 1985
 Deux enfoirés à Saint-Tropez, film français de Max Pécas, sorti en 1986
 On se calme et on boit frais à Saint-Tropez, film français de Max Pécas, sorti en 1987
 Sous le soleil, série rebaptisée Saint-Tropez à l'international, 1996-2008
 Les Campeuses de Saint-Tropez, film pornographique du réalisateur Alain Payet, 2002
 Les Randonneurs à Saint-Tropez, comédie franco-belge réalisée par Philippe Harel, sortie en 2008 
 Sous le soleil de Saint-Tropez, feuilleton télévisé français créé par Pascal Breton, 2013

Discographie 
 San Tropez, quatrième chanson de l'album Meddle de Pink Floyd 
 Looking for St. Tropez, premier album studio du groupe Telex, paru en 1978
 Twist à Saint-Tropez, chanson créée par le groupe Les Chats Sauvages en 
 Welcome to St. Tropez, chanson du disc-jockey suisse DJ Antoine

Autres 
 Voiles de Saint-Tropez, régate qui a lieu une fois par an dans le golfe de Saint-Tropez. 
 Festival de la fiction TV de Saint-Tropez